Cheney – miejscowość we Francji
 Dick Cheney – były wiceprezydent USA

Miejscowości w USA:
 Cheney – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Sedgwick
 Cheney – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Spokane